ТЭР — многозначная аббревиатура:
 ТЭР — тариф экономического развития
 ТЭР — телеграфно-эксплуатационная рота
 ТЭР — теплоэнергоресурсы
 ТЭР — технико-экономический расчёт
 ТЭР — топливно-энергетические ресурсы
 ТЭР — транспортно-экспедиторская работа
 ТЭР — туристско-экскурсионный район

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей